

Argentina 
Campo Grande (Misiones) — cidade

Brasil

Municípios 
Campo Grande (Alagoas)
Campo Grande (Mato Grosso do Sul)
Campo Grande (Rio Grande do Norte)
Campo Grande do Piauí

Antigos nomes de municípios 
Guaraciaba do Norte
Carmo do Paranaíba

Distritos
Campo Grande (distrito de São Paulo)
Campo Grande (Campinas)
Campo Grande (Itabaiana)

Bairros
Campo Grande (bairro do Rio de Janeiro)
Campo Grande (bairro de São Paulo)
Campo Grande (Santos)
Campo Grande (Recife)
Campo Grande (Cariacica)

Outros usos 
Largo do Campo Grande — praça em Salvador
Batalha de Campo Grande — uma das batalhas ocorridas na Guerra do Paraguai.

Clubes de futebol 
Esporte Clube Campo Grande — da cidade de Campo Grande
Associação Esportiva Campo Grande Futebol Clube — da cidade de Juazeiro do Norte
Campo Grande Atlético Clube — da cidade do Rio de Janeiro
Campo Grande Athletico Club — da cidade do Rio de Janeiro (extinto)

Portugal 
 Campo Grande (Lisboa) — antiga freguesia de Lisboa
 Jardim do Campo Grande - na freguesia do Alvalade, Lisboa
 Campo de Vinte e Quatro de Agosto - praça anteriormente chamada de "Campo Grande" localizada na freguesia do Bonfim, na cidade do Porto

Estação Campo Grande

Desambiguações de topônimos